Сондріо — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Сондріо — провінція в Італії, у регіоні Ломбардія.